Lacy se puede referir a:

 Abreviatura científica para el botánico R.C. Lacy (fl. 1949) 
 George Lacy Evans (1787-1870), militar británico, del .
 Hugues Lacy, Barón de Lacy, noble del .
 Peter Lacy, militar ruso de origen irlandés del .
 Francisco Antonio de Lacy, militar y diplomático español del .
 Luis Lacy y Gautier (1772-1817), militar español que participó en la Guerra de la Independencia contra Napoleón después de haberle servido en Francia.
Steve Lacy, saxofonista estadounidense.
De Lacy', apellido de una noble familia normanda.